Храпко — фамилия.

Известные носители
 Храпко, Василий Лазаревич (1913—1980) — участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Храпко, Илья Яковлевич (1927—1995) — советский и российский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Храпко, Олег Иванович (род. 1929) — советский и украинский учёный в области горного дела, управляющий в горнорудной промышленности.